Surtur peut désigner :
 Surt, un géant du feu et l'équivalent de Héphaïstos dans la mythologie nordique ;
 le personnage de Surtur, un super-vilain démoniaque dans l'univers Marvel.
 Surtur, une lune de la planète Saturne ;
 Surtur, un des deux cratères de l'île volcanique de Surtsey en Islande.

Îles Vestmann